|-
| 110101 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110102 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110103 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110104 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110105 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110106 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110107 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110108 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110109 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110110 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110111 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110112 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110113 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110114 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110115 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110116 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110117 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110118 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110119 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110120 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110121 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110122 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110123 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110124 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110125 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110126 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110127 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110128 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110129 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110130 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110131 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110132 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110133 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110134 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110135 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110136 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110137 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110138 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110139 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110140 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110141 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110142 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110143 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110144 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110145 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110146 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110147 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110148 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110149 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110150 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110151 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110152 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110153 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110154 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110155 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110156 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110157 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110158 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110159 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110160 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110161 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110162 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110163 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110164 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110165 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110166 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110167 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110168 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110169 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110170 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110171 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110172 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110173 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110174 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110175 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110176 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110177 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110178 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110179 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110180 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110181 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110182 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110183 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110184 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110185 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110186 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110187 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110188 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110189 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110190 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110191 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110192 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110193 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110194 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110195 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110196 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110197 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110198 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110199 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110200 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
0